

Персоналії 
 Арда Туран (1987) — турецький футболіст, півзахисник «Галатасарая».
 Байрамов Туран (2001) — азербайджанський борець вільного стилю.
 Джеміл Туран (1947) — турецький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Пал Туран (1910—1976) — угорський математик, засновник екстремальної теорії графів.
 Туран Амір Сулеймані (1904—1995) — третя дружина Рези Шаха.
 Туран Велізаде (2001) — азербайджанський футболіст, півзахисник.

 Туран-шах I (?—1097) — султан Кермана й Оману.
 Туран-шах II (?—1183) — султан Кермана.
 Туран-шах II ібн Аюб (?—1250) — емір Хісн Кайфи, емір Дамаска, останній єгипетський султан з династії Аюбідів.

Топоніми 

 Туран — давня назва частини Середньої Азії на схід від річки Амудар'ї (територія сучасних Узбекистану та південної частини Казахстану)
 Туран — застаріла назва міста Дананг, В'єтнам.
 Туран — гірський хребет у Краснотуранському районі Красноярського краю, Росія.
 Туран — міське селище, Узбекистан.
 Туран — місто, Республіка Тива, Росія.
 Туран — селище, Шекинський район, Азербайджан.
 Туран — село Мактааральського району, Туркестанська область, Казахстан.
 Туран — село Тункинського району, Бурятії.

Інше 
 Туран — назва країни тимуридів.
 Туран — угорський середній танк періоду Другої світової війни.
 Туран — сорт винограду.
 Туран — туркменський професіональний футбольний клуб із міста Дашогуз.
 Туран — казахський футбольний клуб.
 Туран — професіональний азербайджанський футбольний клуб з міста Товуз.
 Поклик предків. Великий Туран — перша частина історичної кінодилогії «Поклик предків».
 Університет "Туран".
 40М Turan — угорський середній танк періоду Другої світової війни.

Див. також 
 Великий Туран
 Турани (значення)
 Роботи Турана
 Теорема Турана
 Задача Турана
 Граф Турана

Примітки